Zlatá Tretra 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 17 czerwca 2014 w Ostrawie (dzień wcześniej rozegrane zostały konkursy rzutu młotem). Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
Zlatá Tretra
2014 w Czechach